Торстенсон, Андерс (сановник) — сын Леннарта Торстенссона, генерал-губернатор Эстляндии
 Торстенсон, Андерс (строитель)